Edithea är ett släkte av måreväxter. Edithea ingår i familjen måreväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Måreväxter
Edithea

es:Edithea